Лесли Ренселлер Холдридж (; 29 сентября 1907 года, , Коннектикут, США — 19 июня 1999 года, , Мэриленд, США) — американский ботаник и климатолог. Сын Самуэля Холдриджа (Samuel Eneas Holdridge) и Фиби Холмс (Phebe J. Holmes), отец композитора . Известен как создатель схемы классификации природных сообществ в зависимости от климатических параметров.

Схема Холдриджа 

В своей известной работе 1947 года Хордридж классифицировал типы природных сообществ в зависимости от трёх климатических параметров:
 Среднегодовое количество осадков;
 Среднегодовая биотемпература;
 Потенциально-эвапотранспирационное отношение.

См. также 
 :en:Climate classification

Примечания

Ссылки 
 Holdridge, L.R. (1947) Determination of world plant formations from simple climatic data. Science, 105, 367—368.
 Leslie R Holdridge (1967) Life zone ecology. San Jose : Tropical Science Center. 206 p.
 Holdridge, Leslie Rensselaer (1959) Ecological Indications of the Need for a New Approach to Tropical Land Use. Economic Botany, 13 (4): 271—280.

Климатологи
Ботаники США
Ботаники по алфавиту
Выпускники Университета Мэна
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы природных ресурсов и охраны окружающей среды Мичиганского университета